Schneebach heißen folgende Gewässer:
 Schneebach (Drakestraße) auf King George Island, Südliche Shetlandinseln
 Schneebach (Moosalb), Zufluss der Moosalb im Nordschwarzwald